Episodi di Dallas – episodi della serie televisiva del 1978
 Episodi di Dallas – episodi della serie televisiva del 2012